Джон Харингтон (; до 1315 — 28 мая 1363) — английский аристократ, 2-й барон Харингтон с 1347 года.

Биография 
Джон Харингтон принадлежал к рыцарскому роду, представители которого владели землями в северных графствах Англии — Ланкашире, Уэстморленде, Камберленде. Он родился в 1328 году в семье сэра Роберта Харингтона (сына первого барона Харингтона) и Элизабет Мултон. Роберт умер совсем молодым, в 1334 году, так что Джон стал наследником деда. В 1347 году он унаследовал семейные владения и баронский титул, в 1355 году получил владения матери в Ирландии, в графстве Лимерик.

Имя жены Харингтона неизвестно; по одному из предположений, это была Джоан де Бирмингам. Наследником Джона стал его сын Роберт.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Харингтон
Бароны Англии XIV века
Харингтоны